Edouard Berzine (1894-1938), un militaire russe, puis un cadre de la police secrète soviétique, la Tchéka ;
 Ian Berzine (1881-1938), un homme politique et diplomate soviétique ;
 Ian Berzine (1889-1938), un agitateur, homme de main, espion soviétique et directeur du GRU.  

Homonymie de patronyme